Weichert ist der Familienname folgender Personen:
 August Weichert (1854–1904), deutscher Verleger
 Benedikt Weichert (* 1979), deutscher Eishockeytorwart und -trainer
 Berenice Weichert (* 1979), deutsche Synchronsprecherin
 Dieter Weichert (* 1948), deutscher Maschinenbauingenieur und Professor
 Florian Weichert (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Hannelore Weichert (* 1942), deutsche Konzertpianistin und Schachspielerin
 Herbert Weichert (* 1937), deutscher Regattasegler
 Jonathan August Weichert (1788–1844), deutscher Altphilologe und Pädagoge
 Konrad Weichert (1934–2003), deutscher Regattasegler
 Lothar Weichert (1930–2021), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Marcus Weichert (* 1975), deutscher Politiker (CDU)
 Matthias Weichert (* 1955), deutscher Sänger und Hochschuldozent
 Max Weichert (1884–1945), deutscher Verleger
 Michael Weichert (* 1953), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Michał Weichert (1890–1967), polnischer Theaterproduzent
 Otto Weichert (1879–1945), deutscher Verleger
 Richard Weichert (1880–1961), deutscher Intendant und Regisseur
 Sieglinde Weichert (1905–2001), deutsche Schauspielerin, Hörspielsprecherin und Hochschullehrerin
 Stephan Weichert (* 1973), deutscher Medien- und Kommunikationswissenschaftler
 Thilo Weichert (* 1955), deutscher Jurist und Datenschutzexperte
 Udo Weichert (1886–nach 1933), deutscher Politiker (DNVP)
 Willibald Weichert (* 1944), deutscher Sportpädagoge und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Weichart
 Weigert
 Wichert
 Weikert